Quảng Trạch (Quảng Bình), een district in provincie Quảng Bình.
 Quảng Trạch (Thanh Hóa), een xã in district Quảng Xương, provincie Thanh Hóa.